Neusee steht für

Orte:
 Neusee, deutscher Name von Nowe Dymaczewo, Woiwodschaft Großpolen, Polen 
Gewässer:
Neusee (Auweiher), Oberbayern
Neusee (Wildbach), Unterfranken
Siehe auch:
Neuensee
 Neuer See